Amerikai Egyesült Államok
Amboy (Georgia)
Amboy (Illinois)
Amboy (Indiana)
Amboy (Kalifornia)
Amboy (Minnesota)
Amboy (Nebraska)
Amboy (New York)
Amboy (Washington)
Perth Amboy, New Jersey
South Amboy, New Jersey
 Argentína
Amboy (Argentína)